Лагодо́вський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Лагодовський Олександр Ванько — український (руський) шляхтич.
 Лагодовський Іван Олександрович — український (руський) шляхтич гербу Корчак
 Лагодовська Олена Федорівна — український радянський археолог.

Див. також 
 Лагодовські — український шляхетський рід.